Волтерсдорф може бити:

 Волтерсдорф (Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Волтерсдорф (Вендланд), општина у округу Лихов-Даненберг, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Волтерсдорф (Берлин), општина у округу Одер-Шпре, у њемачкој покрајини Бранденбург.